Појам "Мика Миш" може се односити на:

 Мики Маус - стрип јунак Волта Дизнија
 Мика Миш (часопис) - часопис за децу који је излазио у Краљевини Југославији од 1936. до 1941. године и у коме су у почетку објављивани стрипови само домаћих аутора
 Мика Миш (цртани лик) - српски стрип јунак (појавио се 1932. године) који је цртан по узору на Дизнијевог Мики Мауса, али су приче биле сасвим аутентичне